Соревнования по конькобежному спорту на Зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити прошли с 9 по 23 февраля на крытом высокогорном катке Олимпийский овал Юты. Было разыграно 10 комплектов медалей, по 5 у мужчин и женщин.

На всех дистанциях кроме 500 метров у женщин и мужчин на Олимпиаде были установлены новые рекорды мира.

Представители России вторую Олимпиаду подряд не завоевали ни одной медали. Ближе всех к призовым местам был чемпион Европы Дмитрий Шепель, который стал четвертым на дистанции 5000 метров, проиграв третьему месту лишь 12 сотых секунды.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий зачет 

Соревнования на зимних Олимпийских играх 2002
2002 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в США